Березанский — фамилия; имеет женскую форму Березанская.
 Березанский, Леонид Миронович — советский и израильский математик, доктор физико-математических наук.
 Березанский, Юрий Макарович (1925—2019) — советский математик, один из основателей современной теории функционального анализа.

 Березанская, Софья Станиславовна (род. 1924) — советский археолог, доктор исторических наук.

Другое 
 Березанский — хутор в Ленинградском районе Краснодарского края Российской Федерации. См. также 
 Березанский район — административная единица на юго-западе Николаевской области Украины.